Аяз-Кала — остатки крепостных укреплений периода кушанской культуры (III—II вв. до н. э.), в 200 км от Аральского моря, на правом берегу Амударьи, на территории современного Каракалпакстана. Впервые исследованы в 1939—1940 годах Хорезмской археологической экспедицией под руководством С. П. Толстова. Среди большой группы поселений особо выделяются три. Первое из них — укрепление Аяз-Кала-3, с минаретами и лабиринтами, огорожено мощной стеной. Внутри укрепления сохранились остатки просторного дворца. На северо-западе находится укрепление Аяз-Кала-2, построенное в Кушанскую эпоху и достраивавшееся в V—VII вв. н. э. Укрепление Аяз-Кала-1 расположено на возвышенности Аяз-Кала, неподалёку от озера Аязколь, хорошо сохранилось. Установлено, что Аяз-Кала-1 являлось военным укреплением, охранявшим часть границ Кушанского царства. В ходе раскопок обнаружены железные кинжалы, ножи, наконечники копий и стрел, бронзовые и золотые изделия.

Аяз Кала в Хорезме ( Республика Каракалпакстан) состоит из двух разрушенных цитаделей, построенных из грязи на вершинах мысов. Вокруг — пустыня Кызылкум, которая простирается до Аральского моря. Другие цитадели, разбросанные по этой территории, были предназначены для защиты от агрессии кочевников населения, проживавшего на этой некогда плодородной территории, потому что она орошалась за счёт каналов, отводящих воду из Амударьи. Самые старые цитадели в этом регионе, такие как эта, датируются IV веком до н. э. В древности это была территория кочевников массагетов, которых ещё называли скифами.

Галерея

Литература 
 
Из КНЭ:
 Толстов С. П., По следам древнехорезмийской цивилизации, М., 1948.
 Толстов С. П., Древний Хорезм, М., 1948.

Ссылки 

 Ayaz-Kala. // World Monuments Fund. 

Городища Узбекистана
Города Хорезма